Авченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Авченко, Василий Олегович (род. 1980) — российский писатель и журналист.
 Авченко, Виктор Фёдорович (1916—1987) — советский государственный деятель.